

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 4
 Barkowo – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. trzebnickim, w gminie Żmigród 
 Barkowo – wieś w woj. pomorskim, w pow. człuchowskim, w gminie Człuchów 
 Barkowo – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. gołdapskim, w gminie Gołdap 
 Barkowo – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. gryfickim, w gminie Gryfice